Magnus I Birgersson – król Szwecji
 Magnus I Dobry – król Norwegii
 Magnus I Pobożny – książę Brunszwiku
 Magnus I – książę saski na Lauenburgu
 Magnus I – książę Meklemburgii-Schwerin

he:מגנוס הראשון, מלך נורבגיה